Popsztár (Popstar) (2005) amerikai film Richard Gabai rendezésében
 Popsztár (2009) Barbee első albuma